Zsombor Piros era il detentore del titolo, ma non ha partecipato non essendo più eleggibile per i tornei juniores.

Sebastian Korda ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Tseng Chun-hsin con il punteggio di 7–66, 6–4.

Teste di serie 

  Timofey Skatov (quarti di finale)
  Marko Miladinović (semifinale)
  Sebastián Báez (secondo turno)
  Park Ui-sung (primo turno)
  Hugo Gaston (quarti di finale)
  Tseng Chun-hsin (finale)
  Sebastian Korda (campione)
  Nicolás Mejía (primo turno)

 Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
 Juan Manuel Cerúndolo (primo turno)
 Thiago Agustín Tirante (primo turno)
 Alexey Zakharov (terzo turno, ritirato)
 Andrew Fenty (primo turno)
 Ondřej Štyler (terzo turno)
 Naoki Tajima (primo turno)
 Tomáš Macháč (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018